Die Finalrunde der Rugby-Union-Weltmeisterschaft 2015 umfasste die Erst- und Zweitplatzierten der vier Vorrundengruppen. Das erste Viertelfinalspiel fand am 17. Oktober statt, das Finale am 31. Oktober.

Übersicht

Viertelfinale

Südafrika – Wales

Neuseeland – Frankreich

Irland – Argentinien

Australien – Schottland

Halbfinale

Südafrika – Neuseeland

Argentinien – Australien

Spiel um Platz 3

Finale

Weblinks 

 Offizielle Website

Finalrunde